Переделки — название населённых пунктов в России:

 Переделки — деревня в Ферзиковском районе Калужской области.
 Переделки — деревня в Одинцовском районе Московской области.

См. также 
 Переделкино (значения)